Чачко́вський — українське і польське () прізвище.

Відомі носії 
 Чачковський Йосиф — педагог, громадський діяч.
 Чачковський Лев Йосифович — правник-скарбовець у Галичині, археолог-аматор, дослідник поземелля княжих городів Галича-Крилоса, Теребовлі, Звенигорода, Белза, Буська, дійсний член НТШ.
 о. Чачковський Михайло — греко-католицький священник, громадський діяч.
 Чачковський Іван — староста Богородчанського повіту в 1866 р., посол Райхсрату.

Примітки 

Українські прізвища
Польські прізвища